Cento milioni (100 000 000 o 108) è il numero che segue 99 999 999 e che precede 100 000 001.

Altri progetti